Vlădiceni se poate referi la:
Vlădiceni, sat în județul Iași, România;
Vlădiceni, sat în județul Neamț, România;
Vlădiceni, sat în raionul Bolgrad, regiunea Odesa, Ucraina.